Владимир Боровский:
 Боровский, Владимир Максимович (1882—1963) — советский зоолог и зоопсихолог.
 Боровский, Владимир Михайлович (1909—1984) — советский почвовед, академик АН КазССР.
 Боровский, Владимир Рудольфович (1926—2008) — учёный в области теплофизики, профессор, доктор технических наук, академик Академии технологических наук Украины.